КрАЗ може значити:

 КрАЗ — автомобільний завод у Кременчуці.
 КрАЗ — марка автомобілів, що випускає завод КрАЗ.
 КрАЗ — палац культури у Кременчуці.
 КрАЗ — колишня назва стадіону Політехнік.
 КрАЗ —

Див. також

Шасі та Бортові автомобілі 
 КрАЗ-219
 КрАЗ-257Б
 КрАЗ-250
 КрАЗ-65101
 КрАЗ-65053
 КрАЗ H12.0
 КрАЗ H23.0
 КрАЗ H23.2

Самоскиди 
 КрАЗ-222
 КрАЗ-256Б
 КрАЗ-257Б1
 КрАЗ-251
 КрАЗ-6510
 КрАЗ-65055
 КрАЗ С18.1
 КрАЗ C20.0

Сідлові тягачі 
 КрАЗ-221
 КрАЗ-258Б
 КрАЗ-252
 КрАЗ-6444
 КрАЗ-5444
 КрАЗ-64431

Всюдиходи 
 КрАЗ-214
 КрАЗ-255Б
 КрАЗ-260
 КрАЗ-6443
 КрАЗ-6446
 КрАЗ-6140ТЕ
 КрАЗ-65032
 КрАЗ-6322
 КрАЗ Т17.0ЕХ